Tensione – in fisica, forza esercitata su una unità di superficie
 Tensione – causa fisica che spinge le cariche elettriche
 Tensione – in chimica, reazione delle molecole di un corpo soggette ad una forza deformante
 Tensione – in diritto internazionale, ha inizio fra due soggetti quando le parti percepiscono l'incompatibilità dei rispettivi obiettivi
 Tensione – un sentimento
 Tensione – tratto fonetico
 Tensione – film del 1949 diretto da John Berry
 Tensione sanguigna – in fisiologia, la pressione esercitata dal sangue sui vasi sanguigni
 Tensione interna – in scienza delle costruzioni, misura delle forze di contatto esercitate tra le parti interne di un corpo continuo tridimensionale

Altri progetti